Limitless, qui signifie « sans limite » en anglais, peut faire référence à :
 Limitless, film américain réalisé par Neil Burger, sorti en 2011. Il s'agit de l'adaptation du roman The Dark Fields d’Alan Glynn (2001).
 Limitless, série sortie en 2015.
 Limitless, un Yacht de luxe américain lancé en 1997.

Voir aussi
 
 
Homonymie de titre